Гонсало Пінеда, Гонсало Пінеда Реєс (ісп. Gonzalo Pineda Reyes, нар. 19 жовтня 1982, Мехіко, Мексика) — колишній мексиканський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Деніс Пінеда (ісп. Denis Pineda, нар. 10 серпня 1995, Верапас) — сальвадорський футболіст, півзахисник клубу «Санта-Клара» та національної збірної Сальвадору.
 Сальвадор Пінеда () — мексиканський актор.
 Пінеда-де-Хігуела (ісп. Pineda de Gigüela) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Орбелін Пінеда (ісп. Orbelín Pineda, нар. 24 березня 1996, Мехіко) — мексиканський футболіст, півзахисник клубу «Крус Асуль».
 19497 Пінеда (19497 Pineda) — астероїд головного поясу.
 Маурісіо Пінеда (ісп. Mauricio Pineda, нар. 13 липня 1975, Буенос-Айрес) — аргентинський футболіст, захисник. 
 Томас Пінеда (ісп. Tomás Pineda, нар. 21 січня 1946, Санта-Ана) — сальвадорський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Пінеда-Трасмонте (ісп. Pineda Trasmonte) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Жан-Поль Пінеда (ісп. Jean Paul Pineda, нар. 24 лютого 1989, Сантьяго) — чилійський футболіст, нападник клубу «Кокімбо Унідо».
 Педро Пінеда (ісп. Pedro Pineda, нар. 30 листопада 1971, Несауалькойотль) — мексиканський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Пінеда-де-ла-Сьєрра (ісп. Pineda de la Sierra) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Алекс Пінеда Чакон, Алекс Маурісіо Пінеда Чакон (ісп. Alex Pineda Chacón, нар. 19 грудня 1969, Санта-Крус-де-Йохоа) — гондураський футболіст.